Bulanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bulanowa (* 1994), kirgisische Leichtathletin
 Tatjana Iwanowna Bulanowa (* 1969), russische Popsängerin